Huda ist der Familienname folgender Personen:

 Choirul Huda (1979–2017), indonesischer Fußballspieler
 Norbert Huda (* 1950), deutscher Wasserspringer
 Tawfiq Abu l-Huda (1894–1956), Premierminister des Königreichs Jordanien

Huda ist der Künstlername von:

 Masta Huda (bürgerlich Christian Lisak; * 1970), österreichischer DJ und Musikproduzent

hudā ist außerdem ein arabischer Terminus, der u. a. im Koran gebraucht wird und meist als "Rechtleitung" übertragen wird.